Stacktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stacktjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Stacktjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stacktjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn